Манатарка може да се отнася до:

 Обикновена манатарка (Boletus edulis)
 Род Манатарки (Boletus)